Tōshirō Hitsugaya és un personatge de la sèrie de manga/anime Bleach.

És el capità del desè esquadró. Sovint és anomenat el "noi prodigi", ja que amb la seva poca edat ja ha aconseguit aquesta plaça. És força baixet i té el cabell completament platejat, cosa que fa que la seva amiga de la infància Momo Hinamori li digui "Shirō-chan". Shiro, en japonès, vol dir blanc. Es preocupa molt per la seva amiga i amenaça a tothom dient que si fan que ella perdi una sola gota de sang, els matarà.

La seva zanpakuto es diu Hyōrinmaru, que és la zanpakuto més forta de les de gel i aigua. El seu bankai es caracteritza pel fet que invoca un drac de gel que es fusiona amb ell mateix, fent així que tingui ales, cua i urpes de gel. Malgrat això, a diferència dels altres capitans, ell és molt jove i no controla del tot el poder del seu bankai, fent així que al cap d'un temps de tenir-lo actiu acabi desapareixent.

Protagonista de la segona pel·lícula de la sèrie Bleach: The Diamdond Dust Rebellion.

Personatges de Bleach